AQ, Aq oz. aq je lahko:
 ISO 3166-1 oznaka za Antartiko
 IATA oznaka za Aloha Airlines
 kratica za italijansko pokrajino L'Aquila

Glej tudi